Липовий — українське прізвище. Відомі носії:
 Липовий В'ячеслав Леонтійович
 Липовий Володимир Петрович — український живописець.
 Липовий Олександр Володимирович — український баскетболіст.